Psévdopráštevilo je celo število, ki ima določeno značilnost, vezano na praštevila, samo pa ni praštevilo.

Najpomembnejša praštevila izhajajo iz Fermatovega malega izreka in se zato imenujejo Fermatova psevdopraštevila. Izrek pravi, da če je p praštevilo in je a tuje p, potem je ap-1 - 1 deljivo s p. Če število x
ni praštevilo, a je tuj x in x deli ax-1 - 1, se x imenuje praštevilo za bazo a. Število x, ki je psevdopraštevilo za vse vrednosti a, katera so x tuja, se imenuje Carmichaelovo število.

Najmanjše psevdopraštevilo za bazo 2 je 341. Ni praštevilo, ker je enako 11 · 31, vendar zanj velja Fermatov mali izrek, 2341 = 2 (mod 341).

Velika praštevila se uporabljajo na področjih kot je na primer kriptografija z javnim ključem RSA. Običajni algoritem za generiranje praštevil poišče naključna liha števila in preveri, če so praštevila. Preverjanje praštevil pa je počasno. Če ne potrebujemo natančnega testa (sestavljeno število z malo verjetnostjo smatramo za praštevilo), lahko uporabimo hitre algoritme na osnovi Fermatovega malega izreka. Na preprost način, na primer, ugotovimo ali je število x praštevilo z izbiro naključnega števila a in preverimo ali x deli a  x  - a. Če je odgovor nikalen, potem x ne more biti praštevilo in obratno, imamo lahko x za "verjetno praštevilo", ter tako nadaljujemo s preverjanjem za druge vrednosti a.

Izboljšane inačice tega algoritma nam dajo močno verjetna praštevila. Monier in Rabin sta pokazala, da je za izboljšan algoritem za vsak a verjetnost pojavitve napačnega praštevila vsaj 3 od 4.

Obstaja neskončno mnogo psevdopraštevil (in celo neskončno mnogo Carmichaelovih števil), vendar so zelo redka. Pod 1000 so samo 3 psevdopraštevila za bazo 2 in pod milijon samo 245. Psevdopraštevila za bazo 2 se imenujejo Pouletova števila ali včasih Sarrusova ševila ali tudi Fermatova števila. . Pouletova števila in Carmichaelova števila (krepko) pod 10000 so:

Pouletovo število za katerega za vse njegove delitelje d velja d | 2d - 2 se imenuje super Pouletovo število. Za vsa ta števila velja μ(n) = 1 . Obstaja neštevno mnogo Pouletovih števil, ki niso super-Pouletova števila.

Prva najmanjša psevdopraštevila za druge baze a ≤ 200 so:

Značilnosti psevdopraštevil 

Števila 2n-1 ne računamo. Na prvi pogled se zdi, da je za vsa najmanjša psevdopraštevila v katerikoli bazi a μ(n) enaka 0 ali 1, vendar, začudujoče, temu ni tako. Prvih baz a, za katere ima njihovo najmanjše psevdopraštevilo μ(n) = -1, pod 100 je samo pet:

To je še en slikovit primer kako je potrebno biti pazljiv z domnevami, ki temeljijo na izkustvenem dokazu v matematiki. Fermatov mali izrek nam za prva števila da:

Glej tudi 

 Eulerjevo psevdopraštevilo
 Eulerjeva praštevila za bazo 2 
 Euler-Jacobijevo psevdopraštevilo
 Euler-Jacobijeva psevdopraštevila za bazo 2 
 Euler-Jacobijeva psevdopraštevila za bazo 3 
 Fermatovo psevdopraštevilo
 Fibonaccijevo psevdopraštevilo
 Frobeniusovo psevdopraštevilo
 Lucasovo psevdopraštevilo
 močno Frobeniusovo psevdopraštevilo
 močno Lucasovo psevdopraštevilo
 močno psevdopraštevilo
 močna psevdopraštevila za bazo 2 
 Perrinovo psevdopraštevilo
 Somer-Lucasovo psevdopraštevilo
 zelo močno Lucasovo psevdopraštevilo

Praštevila